«Ни́цца» (полное название — Олимпийский гимнастический клуб «Ницца»; , ) — французский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1904 году. Является четырёхкратным чемпионом Франции (1951, 1952, 1956 и 1959), а также трёхкратным обладателем Кубка Франции (1952, 1954 и 1997). Домашний стадион «Ниццы», «Альянц Ривьера», вмещает более 36 тысяч зрителей.

Действующий капитан клуба — Данте.

Выступает в Лиге 1, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Франции.

История

Создание 
«Ницца» была основана в 1904 году. Клуб был известен тем, что базируется в «неудобном» для соперников месте. После первой мировой войны многие клубы жаловались, что добираться на юго-восток Франции очень трудно. «Ниццу» даже хотели официально исключить из чемпионата по этой причине. Однако у чиновников ничего не получилось.

Лучшие времена 
Золотые времена «Ниццы» пришлись на 50-е годы XX века. Сначала Нум Андойре, а затем, Джордж Берри, Луис Карнилья и Жан Лусиано четыре раза выиграли чемпионат страны, а также команда стала трёхкратным обладателем Кубка Франции. Причём сам титул в 1951 году достался команде совсем непросто. На первое место «орлята» попали только в предпоследнем туре. Вместе с «Лиллем» команда набрала одинаковое количество очков, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей спасла ситуацию. Ещё три команды всего на одно очко отстали от лидеров. Выигрывая национальные чемпионаты, «Ницца» получила возможность дебютировать в Лиге Чемпионов УЕФА. Очень плохо обстояли дела на европейской арене с мадридским «Реалом». Два раза «королевский клуб» останавливал французов на стадии четвертьфинала, причём во втором случае «сливочные» даже уступили в «Ницце» со счётом 2:3, но по сумме двух встреч испанцы прошли в полуфинал, а через несколько месяцев выиграли трофей.

Настоящее время 
Последующие десятилетия были непростыми для клуба. Финансовые проблемы, неудачные спортивные показатели мешали болельщикам радоваться успехам своей команды. В 2002-м году команда после пяти сезонов во втором дивизионе поднялась в Лигу 1, но сначала местные власти отказались спонсировать участие «Орлят» в высшей лиге. Всё изменилось после того, как футболисты отказались от премиальных, обещанных руководством за выход в элиту. Вернувшись, команда получила второе дыхание. В сезоне 2005—2006 клуб добрался до финала Кубка Французской лиги.

Долгие годы клуб был среднестатистической командой Франции. В сезоне 2012/2013 команда заняла 4 место и попала в Лигу Европы. Там клуб неожиданно проиграл в квалификации кипрскому «Аполлону» и выбыл из турнира. В том же году в чемпионате «Ницца» заняла 17 позицию, обогнав на 2 очка «Сошо», который вылетел в Лигу 2.

В сезоне 2015/2016 клуб приобрёл у «Ньюкасл Юнайтед» Хатема Бен Арфа, который стал лидером «Ниццы» и 4-м бомбардиром чемпионата. А команда заняла 4-е место и пробилась в групповой этап Лиги Европы. Сезон 2016/2017 стал самым успешным в новейший истории клуба. Благодаря нападающему Марио Балотелли, команда смогла занять 3-е место и пробиться в Лигу чемпионов, однако в Раунде плей-офф им достался бронзовый призёр чемпионата Италии «Наполи», которому французский клуб проиграл оба матча с одинаковым счётом 0:2, тем самым закончив своё выступление на финальной стадии турнира.

Достижения

Национальные титулы 
Согласно данным официального сайта клуба

Чемпионат Франции
 Чемпион (4): 1950/51, 1951/52, 1955/56, 1958/59
 Второе место (3): 1967/68, 1972/73, 1975/76

Чемпионат Франции (Лига 2)
 Победитель (4): 1947/48, 1964/65, 1969/70, 1993/94
 Второе место: 1984/85

Кубок Франции
 Обладатель (3): 1951/52, 1953/54, 1996/97
 Финалист: 1977/78, 2021/22

Суперкубок Франции
 Обладатель: 1970
 Финалист (3): 1956, 1959, 1997

Кубок Французской лиги
 Финалист: 2005/06

Международные титулы 
Латинский кубок
 Финалист: 1952

Состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#FF0E1F" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#000000" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="gold" align="left" |

Игроки в аренде

Последние трансферы 
Последние трансферы клуба см. здесь: ФК «Ницца» в сезоне 2022/23

Известные игроки 

Ниже приведены известные бывшие игроки, которые представляли «Ниццу» в лиге и международных соревнованиях с момента основания клуба в 1904 году. Некоторые из них смогли сыграть 100 и более официальных матчей за клуб.

  Жан-Пьер Адамс
  Доминик Барателли
  Джордан Амави
  Хатем Бен Арфа
  Давид Белльон
  Матьё Бодмер
  Оливье Боскальи
  Эрик Ботеак
  Даниэль Браво
  Марама Ваируа
  Кристоф Жалле
  Валер Жермен
  Тимоте Колодзейчак
  Лионель Летизи
  Уго Льорис
  Антони Модест
  Алассан Плеа
  Роже Пьянтони
  Лоик Реми
  Жюст Фонтен
  Андре Шорда
  Патрис Эвра
  Валентен Эссерик

  Роланд Линц
  Эдерсон
  Хосеп Самитьер
  Рикардо Замора
  Марио Балотелли
  Жозеф-Дезире Жоб
  Давид Оспина
  Бакари Коне
  Секу Туре
  Эдгарас Янкаускас
  Виктор Нюренберг
  Дрисса Диаките
  Седрик Канте
  Юнес Беланда
  Дик ван Дейк
  Уэсли Снейдер
  Густаво Вассальо
 / Александр Скоцень
  Мусса Ваге
  Сулейман Дьявара
  Бора Милутинович

Известные тренеры

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Франции
Спорт в Ницце
ФК «Ницца»